Ashwood steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashwood (Indiana), im Hamilton County
 Ashwood (Mississippi), im Wilkinson County
 Ashwood (New York), im Orleans County
 Ashwood (North Carolina), im Pamlico County
 Ashwood (Ohio), im Defiance County – nicht mehr existent
 Ashwood (Oregon), im Jefferson County
 Ashwood (South Carolina), im Lee County
 Ashwood (Maury County, Tennessee)
 Ashwood (Rutherford County, Tennessee)
 Ashwood (Texas), im Matagorda County
 Ashwood (Virginia), im Bath County
 Ashwood (Washington), im King County

Sonstige Orte:
 Ashwood (Victoria), Stadtteil von Melbourne, Australien
 Ashwood (Staffordshire), England

Weiteres:
 Ashwood University
 Ashwood Branch, Fließgewässer im Roane County, West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashwood Avenue Historic District, in Pewee Valley, Kentucky, ID-Nr. 89000951
 Ashwood Rural Historic District, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 88003247
 Ashwood School Gymnasium and Auditorium, in Bishopville, South Carolina, ID-Nr. 09000914

Ashwood ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Ashwood (* 1993), australische Schwimmerin